Il doppio del Nottingham Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Piet Norval erano i detentori del titolo , ma solo Johnson ha partecipato in coppia con Jared Palmer.

Johnson e Palmer hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Paul Hanley e Andrew Kratzmann.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (campioni)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Michael Hill /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Scott Humphries /  Brian MacPhie (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2001
ATP Tour 2001